Об'єкти NGC
Радіогалактики
Взаємодіючі галактики
Еліптичні галактики
Кит (сузір'я)
Астрономічні об'єкти, відкриті 1886